Компа́нія (від  — «з хлібом», початково назва загону солдатів, які «їдять разом»):

 Компанія () — те саме, що Комерційна організація, торговельне або промислове товариство (фірма), що об'єднує підприємців, спілка. Назва членів такого товариства (на письмі скорочено К°), що додається до імені офіційного голови фірми.
 Компанія — група осіб, які проводять разом час.

Див. також 
 Кампанія
 Кают-компанія
 Компаньон